NOS, Nos, NoS, nos eller n.o.s. kan syfta på olika saker:

 NOS – en avdelning inom National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), se National Ocean Service
 NOS – statlig TV-kanal i Nederländerna, se Nederlandse Omroep Stichting
 NOS – ett operativsystem anpassat för nätverk, se Network operating system
 NOS – ett system som sprutar in N2O (lustgas) i insuget till en motor  från engelska Nitrous Oxide System, se lustgassystem
 NOS –  enzymer som katalyserar produktionen av kväveoxid från L-arginin från engelska nitrous oxide synthase, se kväveoxidsyntas
 NOS – ett uttryck som ofta används inom medicinsk diagnostik från engelska "Not Otherwise Specified", se Utan närmare specifikation 
 NOS – ett operativsystem för enklare mobiltelefoner, se Nokia OS
 Nos – luktorgan hos däggdjur.